Een verkeersweg:
 N522 (België)
 N522 (Frankrijk)
 N522 (Nederland), zie Provinciale weg 522

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing